Нурумов — фамилия.

Известные носители
 Нурумов, Галимжан Нурумович (1913—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Нурумов, Шаймардан Усаинович (род. 1950) — казахстанский политический деятель, депутат мажилиса парламента Казахстана VI созыва.